Jennifer Botterill  (née le  à Ottawa dans la province de l'Ontario au Canada) est une joueuse canadienne de hockey sur glace qui a été membre de l'équipe nationale féminine canadienne. Elle a remporté quatre titres olympiques, trois médailles d'or en 2002 à Salt Lake City, en 2006 à Turin et 2010 à Vancouver ainsi qu'une médaille d'argent en 1998 à Nagano. Elle a également représenté le Canada dans 8 championnats du monde, remportant 3 médailles d'argent et 5 médailles d'or.

Botterill est décorée de l'Ordre du Manitoba et a remporté le Trophée Patty Kazmaier lors de ses années universitaires.

Biographie 

Elle vécut dès l'âge de 1 an à Winnipeg au Manitoba.

Elle joue plusieurs saisons pour les Aeros de Toronto dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Botterrill prend sa retraite du hockey lors de la fin de la saison 2010-2011 .

Parenté dans le sport 
 Fille de la patineuse de vitesse Doreen Ryan.
 Sœur du joueur Jason Botterill.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1998-1999 || Crimson d'Harvard || NCAA||28 || 37|| 51|| 88|| 34|| || || || || 
|- 
| 1999-2000 || Crimson d'Harvard || NCAA || 23 || 31|| 31|| 62|| 18||  || || || || 
|-
| 2000-2001 || Crimson d'Harvard || NCAA  || 30 || 42|| 36|| 78|| 30||  || || || || 
|-
| 2002-2003 || Crimson d'Harvard || NCAA  || 32 || 47|| 65|| 112|| 14||  || || || || 
|-
| 2003-2004 || Aeros de Toronto || LNHF (1999-2007)  || 36 || 30|| 31|| 61|| 16|| 2|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2004-2005 || Aeros de Toronto || LNHF (1999-2007)  || 29 || 22|| 33|| 55|| 18|| 6|| 1|| 7|| 8|| 0
|-
| 2006-2007 || Aeros de Mississaugua || LNHF (1999-2007)  || 21 || 15|| 19|| 34|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Chiefs de Mississauga  || LCHF ||25 || 22|| 34|| 56|| 22 || 5|| 6|| 1|| 7|| 2
|-
| 2008-2009 || Chiefs de Mississauga  || LCHF || 28 || 25 || 30 || 55 || 30 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Aeros de Toronto  || LCHF ||25 || 14|| 30 || 44|| 12|| 4|| 1|| 3|| 4|| 4

|  113  ||  157 ||  183 ||  340 ||  96  ||  ||  ||  ||  || 

|  78 ||  61||  94||  155 || 64 ||  9 || 7||  4||11 || 6

Au niveau international

|-
| 1998 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 6 || 0 || 0 ||0 || 0 || -3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1999 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 3|| 4|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 5|| 6|| 2|| +10|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2001 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 8|| 2|| 10|| 4|| +11|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2002 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 3 || 3 ||6 || 8 || +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 8|| 11|| 0|| +8|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 6|| 7|| 4|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2006 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 1 || 6 ||7 || 4 || +6|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 2|| 5|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 4|| 4|| 8|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2009 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 5|| 3|| 8|| 2|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 ||2 || 2 || +7|| align="left"|  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Notes et références 

Naissance en mai 1979
Naissance à Ottawa
Championne olympique canadienne
Médaillée d'argent olympique canadienne
Joueuse canadienne de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Membre de l'ordre du Manitoba
Championne olympique de hockey sur glace
Championne du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueuse des Furies de Toronto
Gagnante du trophée Patty Kazmaier
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1998